Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2006. у Москви одржано је 11. и 12. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 2004. одбранила је Јелена Слесаренко из ?Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 17 такмичарки из 12 земаља.

Рекорди

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (10. марта 2006), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификациона норма за 8 финалисткиња износила је 1,96 м (КВ). Норми је испунило 6 такмичарки док су две ушле на основу постигнутог резултата (кв).

Финале 
У финалу је учествовало 8 такмичарки из 7 земаља.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2006.

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани